Сидик:

 Личное имя 
 Мохаммад Сидик, более известный как Урип Сумохарджо (1893—1948) — индонезийский военный деятель.
 Мохаммед Сидик Хан (1974—2005) — британский террорист-смертник.
 Сидик Али Мерикан (1930—2009) — малазийский легкоатлет, спринтер и спортивный администратор.

 Фамилия 
 Сидик, Джоко (род. 1988) — индонезийский футболист.
 Другое 
 Сидик — один из коренных народов Тайваня.
 Сидик — язык народа Сидик.